Братислав Милановић се може односити на:

 Братислав Милановић (писац), новинар и писац (1947)
 Братислав Р. Милановић, песник и књижевник (1950)